

Patronymes 

 (par ordre alphabétique)
 Camillien Houde (1889-1958), homme politique du Québec (Canada) ;
 Charles-Édouard Houde (1823-1912), homme politique et homme d'affaires québécois ;
 Claude Houde (1947-), joueur professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Claude Houde (1963-), pasteur chrétien ;
 Éric Houde (1976-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Frédéric Houde (1847-1884), journaliste et homme politique québécois ;
 Germain Houde (1952-), acteur québécois ;
 Louis-José Houde (1977-), humoriste québécois ; 
 Moïse Houde (1811-1885), homme politique canadien ;
 Nicole Houde (1945-), écrivaine québécoise ;
 Paul Houde (1954-), acteur et animateur de télévision et de radio québécois ;
 Pierre Houde (1957), commentateur sportif au Réseau des sports (RDS) ;
 Serge Houde (1953), acteur québécois.

Divers 

 Ici Louis-José Houde, émission de télévision québécoise

Patronyme québécois